Plaats in Indonesië
Aek Nauli (Batang Angkola)  een plaats in het regentschap Tapanuli Selatan van de provincie Noord-Sumatra
Aek Nauli (Medang Deras), een plaats in het regentschap Batu Bara van de provincie Noord-Sumatra
Aek Nauli (Pangururan), een plaats in het regentschap Samosir van de provincie Noord-Sumatra
Aek Nauli (Siantar Selatan), een plaats het regentschap Pematang Siantar van de provincie Noord-Sumatra